Уильям II де Соул (умер в 1320/1321 гг.) — шотландский пограничный дворянин времен войн за независимость, лорд Лиддесдейл и дворецкий Шотландии.

Биография 
Уильям принадлежал к влиятельному аристократическому роду: он был старшим сыном Николаса II де Соула, лорда Лиддесдейла (умер в 1296), и Маргарет де Комин. Внук Александра Комина, графа Бьюкена (умер в 1289), и племянник Джона де Соула (умер в 1310), хранителя Шотландии. Его дед, Уильям де Соул (ум. около 1292), лорд Лиддесдейл и дворецкий Шотландии, был женат на Эрменгарде Дорвард, дочери Алана Дорварда и Марджори, внебрачной дочери короля Шотландии Александра II.

Будучи еще молодым человеком, он был представлен королю Англии Эдуарду I в 1304 году. В следующем десятилетии он оставался на английской службе и в 1312 году получил в награду рыцарское звание и земли сэра Роберта Кейта, хотя к тому времени они находились в руках шотландцев. После победы Брюсов в битве при Бэннокбёрне в 1314 году он перешел на сторону шотландцев. К 1318 году он был дворецким Шотландии, а в 1320 году появился в качестве подписанта Арбротской декларации.

Позже, что в 1320 году, Уильям участвовал в заговоре против короля Роберта Брюса вместе с сэром Дэвидом, лордом Брикином. Одни говорят, что он хотел заполучить шотландский трон для себя, другие — что вероятной целью было посадить Эдварда Баллиола на шотландский трон. Уильям собрал несколько последователей, когда его арестовали в Берике и привели в парламент. Там он признался в своей измене и был помещен в замок Дамбартон. Говорят, что он умер 20 апреля 1321 года при загадочных обстоятельствах. Ему наследовала его наследница Эрменгарда.

В фольклоре 
Фольклор шотландских границ утверждает, что Соул участвовал в обучении черным искусствам вместе с Майклом Скоттом, «волшебником Севера». Сэр Вальтер Скотт сделал этого Злого лорда Соулиса — сэра Уильяма и подарил ему знакомого по имени Робин Редкап. В отместку за долгую историю жестокости местные жители сварили этого лорда заживо в Найнстен-Риге. Наиболее вероятным виновником был бы сэр Ранульф (Рандольф) де Соулис из Лиддела (родился около 1150 года и убит своими слугами в 1207/8 году).

Говорят, что Соул также победил нортумбрийского гиганта, Каут-о’Кейлдера. Великан носил заколдованную броню, которая была непроницаема для любого оружия, но волшебник обманул великана, сбросив его в реку, где он утонул. Сегодня вода известна как «утопающий бассейн». Недалеко от замка Эрмитаж есть большой курган, который, как говорят, является последним местом упокоения Каута.

Примечания

Литература 
 Barrow, G. W. S., The Kingdom of the Scots, (Edinburgh, 2003)
 Barrow, G. W. S., Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland, 3rd ed. (Edinburgh, 1988)
 Duncan, A. A. M., «Soulis, Sir John (d. before 1310)», Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 , retrieved 21 May 2007
McAndrew, Bruce A. Scotland's Historic Heraldry, , 2006. 
 McMichael, Thomas, «The Feudal Family of de Soulis», in Dumfriesshire and Galloway Natural History & Antiquarian Society: Transactions and Journal of Proceedings, 3rd series, vol. 26, 1947-48, pp. 163-93

Фольклор Шотландии
История Шотландии